Мельгар-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,91 км². Население — 145 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 94 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида